twee veldslagen tijdens de Portugees-Nederlandse Oorlog.
Slag bij Elmina (1625)
Slag bij Elmina (1637)